I detentori del titolo erano Daniel Nestor e Nenad Zimonjić ma hanno deciso di non partecipare insieme. Nestor ha giocato in coppia con Rohan Bopanna, mentre Zimonjić in coppia con Aisam-ul-Haq Qureshi. Rohan Bopanna e Daniel Nestor hanno sconfitto in finale Jean-Julien Rojer e Horia Tecău per 6-4, 7-65.

Teste di serie 

 Julien Benneteau /  Édouard Roger-Vasselin (semifinale)
 Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (finale)

 Rohan Bopanna /  Daniel Nestor (campioni)
 Aisam-ul-Haq Qureshi /  Nenad Zimonjić (quarti di finale)

Wildcard

  Nick Kyrgios /  Marinko Matosevic (primo turno)

  James Duckworth /  Chris Guccione (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Apia International Sydney 2015
ATP World Tour 2015